Rothenburger Straße (Neurenberg), een straat in Neurenberg
Rothenburger Straße (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg